Lesjön ist der Name

 eines Sees bei Årjäng an der schwedisch-norwegischen Grenze, siehe unter Stora Le
 eines Sees bei Lesjöfors (Värmlands län) in Schweden, siehe unter Lesjön (Lesjöfors)